Существуют другие остановочные пункты с таким названием, см. 117 км.

117 км — пассажирская платформа Выборгского направления Октябрьской железной дороги. Расположена на двухпутном участке между станциями Лебедевка и Верхне-Черкасово.

Имеет 2 платформы, билетных касс нет. Электрифицирована в 1969 году в составе участка Кирилловское — Выборг. Реконструирована под скоростное движение в 2008—2009 годах.

На платформе останавливаются все проходящие через неё пригородные электропоезда, кроме поездов повышенной комфортности. Вокруг платформы относительно малозаселённая местность, поэтому и пассажиропоток здесь довольно низкий, несмотря на близость города Выборга и многочисленных автодорог.

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)